Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2007 wurde am 31. August und 1. September 2007 im Nagai-Stadion der japanischen Stadt Osaka ausgetragen.

Weltmeister wurde der aktuelle Olympiasieger, Olympiazweite von 2000, zweifache Vizeweltmeister (2003/2005), zweifache Europameister (2002/2006) und Weltrekordinhaber Roman Šebrle aus Tschechien.
Er gewann vor dem Jamaikaner Maurice Smith, der einen neuen Landesrekord aufstellte.
Bronze ging wie schon bei den Weltmeisterschaften 2003 an den Kasachen Dmitri Karpow.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es wurden zwei Landesrekorde aufgestellt:
 8644 P – Maurice Smith, Jamaika
 8254 P – Yordani García, Kuba

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnis 
31. August/1. September 2007

Videolinks 
 Osaka 2007, Decathlon, Medal Ceremony, youtube.com, abgerufen am 30. Oktober 2020
 Maurice Smith Decathlon, Worlds 2007, youtube.com, abgerufen am 30. Oktober 2020

Weblinks 
 11th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 30. Oktober 2020
 Men Decathlon Athletics XI World Championship 2007 Osaka (JPN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 30. Oktober 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Decathlon, Osaka 2007, S. 211f (PDF; 10,3 MB), englisch, abgerufen am 30. Oktober 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Zehnkampf der Manner
Mehrkampfsport
Leichtathletikwettbewerb in Osaka